Матушкино — район и внутригородское муниципальное образование Москвы в Зеленоградском административном округе.
 Матушкино — деревня, Красносельский район, Костромская область, Россия
 Матушкино — деревня в Боталовской волости Куньинского района Псковской области